Brouwerij Union (België), voormalige brouwerij te Jumet
 Brouwerij Union (Slovenië), bierbrouwerij te Ljubljana